Die Lao Premier League 2015 war die 26. Spielzeit der höchsten laotischen Fußballliga. Sie begann am 28. Februar 2015 und endete am 25. Oktober 2015.

Titelverteidiger war der Hoang Anh Attapeu FC, der in diesem Jahr den fünften Platz belegen konnte. Neuer Meister wurde der Lao Toyota FC. Wegen der Aufstockung der Liga zur Saison 2016 musste kein Team absteigen.

Modus 
Jedes Team trat in Hin- und Rückrunde jeweils einmal gegen jedes andere Team an, wobei ein Team spielfrei hatte. Insgesamt fanden somit 22 Spieltage statt. Wer nach diesen 20 Spieltagen die meisten Punkte gesammelt hat, wurde neuer laotischer Meister. Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich zwischen den entsprechenden Vereinen.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 

Fußballwettbewerb in Laos
Fußballsaison 2015